

Arte 
 Vamps – film del 2012 diretto da Amy Heckerling
 Vamps – fumetto statunitense
 Les Vamps – duo comico francese

Musica 
 Vamps – gruppo musicale rock giapponese
 The Vamps – gruppo musicale pop rock britannico
 Vamps – album dei Vamps del 2009

Sport 
 Seattle Vamps – squadra di hockey su ghiaccio femminile statunitense